Митчелл Джордж:
 Митчелл, Джордж Джон (род. 1933) — американский политик, сенатор (1980—1995)
 Митчелл, Джордж Фидиас (1919—2013) — американский предприниматель, инициатор масштабного производства сланцевого газа в США.
 Митчелл, Джордж (1905-1972)  — американский актёр.
  (1867—1937) — политик Южной Родезии.